Brouwerij De Toekomst (Asper), een brouwerij uit Asper
 Brouwerij De Toekomst (Roeselare), een voormalige brouwerij in Roeselare
 Brouwerij De Toekomst (Zottegem), een voormalige brouwerij in Zottegem